Samuel Smith (1752–1839), az Amerikai Egyesült Államok szenátora Maryland államból 1803–1815 és 1822–1833 között
Samuel Smith (* 1996) amerikai műugró
Samuel Smith guineai labdarúgó, olimpiai kerettag